HMS Valiant je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Valiant (1759) 
 HMS Valiant (1807) 
 HMS Valiant (1825) 
 HMS Valiant (1863) 
 HMS Valiant (1914) 
 HMS Valiant (S102) 

Valiant